Pattburg ist

 die deutsche Bezeichnung eines Ortes in Dänemark, siehe Padborg
 ein Gemeindeteil der Gemeinde Stangheck in Schleswig-Holstein